Navigator of the Seas — четвёртое круизное судно класса Voyager, находящееся в собственности компании Royal Caribbean Cruises Ltd. и эксплуатируемое оператором Royal Caribbean International было построено в 2002 г. в Финляндии в Турку на верфях Kvaerner Masa-Yards. Серия из пяти судов включает в себя также суда-близнецы Voyager of the Seas, Explorer of the Seas, Adventure of the Seas и Mariner of the Seas. Крёстной матерью судна на состоявшейся 6 декабря 2002 года в Майами церемонии крещения стала известная в прошлом немецкая теннисистка Штеффи Граф (Steffi Graf). С 2002 по 2004 год Navigator of the Seas оставался самым большим судном в мире. Ходит под багамским флагом.

История судна 

Киль судна под строительным номером 1347 был заложен 27 сентября 2000 г. на верфи Kvaerner Masa-Yards в Турку, Финляндии . Спуск на воду состоялся 25 января 2002 года и дооборудование уже осуществлялось у достроечной стенки. 18 ноября 2002 года судно было передано в Navigator Of The Seas Inc, Нассау, Багамы (менеджменту Royal Caribbean Cruises Ltd.) Navigator of the Seas стал первым судном второго поколения класса Voyager и заметно отличается от сестёр особенно своим остеклением балконов и идентично только последнему судну класса Mariner of the Seas. Первый рейс состоялся 14 декабря 2002 г. из Майами на острова Карибского моря. В 2007 году судно выходило в рейсы из Саутгемптона, затем работало зимой на Карибах, а летом на Средиземном море.
Из российских портов Navigator of the Seas посещал в 2007 году Санкт-Петербург на Балтике с заходом в Таллин.

Развлечения на борту 
 главный ресторан, состоящий из трёх отдельных залов: The Nutcracker, Coppelia и Swan Lake
 ночной клуб Viking Crown Lounge, включающий элитный клуб Cosmopolitan, тематические гостиные 19th Hole и Cloud 9, а также комнату для игры в карты 7 Hearts
 многоуровневый театр Metropolis
 Promenade — многоэтажный атриум с магазинами (duty free) и барами
 скалодром
 Studio B — ледовый каток, на котором выступают звёзды мирового фигурного катания
 казино — Casino Royal
 итальянский ресторан Portofino
 полноразмерная баскетбольная площадка и многое другое

См. также 
 Список самых длинных судов по типу
 Список крупнейших пассажирских судов мира
 Royal Caribbean International

Примечания

Ссылки 
 Navigator of the Seas на сайте Det Norske Veritas
 Характеристики судна на странице Royal Caribbean 
 Fakta om fartyg  

Круизные суда
Суда по алфавиту
Суда, построенные в Финляндии
Суда Багамских Островов